Dream On steht für:
 Dream On (Aerosmith-Lied), Lied der Rockband Aerosmith (1973)
 Dream On (Nazareth-Lied), Lied der Rockband Nazareth (1982)